Миндубаев — фамилия; имеет женскую форму Миндубаева.
 Миндубаев, Семигула Шагиевич (1896—1981) — передовик производства, мастер подземного ремонта скважин, Герой Социалистического Труда.
 Миндубаев, Файзел-Кутдус (1869—?) — указный мулла, депутат Государственной думы I созыва от Казанской губернии.